Il doppio del DFS Classic 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Katrina Adams e Larisa Neiland erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Els Callens e Julie Halard-Decugis hanno battuto in finale 2–6, 6–4, 6–4 Lisa Raymond e Rennae Stubbs.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

 Lisa Raymond /  Rennae Stubbs (finale)
 Rachel McQuillan /  Nana Miyagi (quarti di finale)
 Kristine Kunce /  Ai Sugiyama (quarti di finale)
 Kristie Boogert /  Miriam Oremans (semifinali)

n/a 
 Catherine Barclay /  Kerry-Anne Guse (quarti di finale) 
 Florencia Labat /  Dominique Van Roost (semifinali) 
 Els Callens /  Julie Halard-Decugis (campionesse)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

DFS Classic 1998